Verifikation har flere betydninger:
 Verifikation – undersøgelse der bekræfter rigtigheden af noget specifikt.
 Verifikationisme – er en filosofisk teori om demarkationsproblemet
 Verificerbarhedsprincippet – er et meningsteoretisk princip